Trix steht für

Trix, Modelleisenbahn-Marke, auch als Trix Express bekannt
Trix Records, Schallplattenfirma
 Kampfname von José da Costa Soares, osttimoresischer Soldat
 Trix (Editor)
 Trix (Roman), Schauerroman von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem, 1903
 Trix (Trillizas de Oro) (geboren 1960), Popgruppe identischer Drillingsfrauen

Siehe auch:
Trix und Flix
Water Trix
Tricks
Triggs